Традиционная тибетская медицина — традиционная буддийская система врачевания, появившаяся и распространившаяся на территории Тибета в 5-7 вв. Сложилась под влиянием древнеиндийской и древнекитайской медицины, текстов тантры и абхидхармы.

В современной медицинской науке оценки тибетской медицины неоднозначны.

Описание 
Основу тибетской медицины составляет учение о трех ньепа («виновниках»):
 лунг (Вайли: rLung) — ветер
 три (Вайли: mKhris-pa) — желчь
 бадкан (Вайли: Bad-kan) — слизь
Жизнь в тибетской медицине определяется как «пульсация», а здоровье и болезни считаются зависящими от «пульсирующих» сущностей — «ветра», «желчи», «слизи».

Большое значение в тибетской медицине придаётся воздействию на организм чистого воздуха и солнечных лучей, диететике. В основу терапии было заложено использование природных средств растительного и животного происхождения (до 1000 наименований лекарств): «Нет в природе такого вещества, которое не годилось бы в качестве лекарственного средства». Учение о лекарствах подразделяется на отдельные дисциплины: вкус лекарств, их усвоение организмом, их действие, принцип их приготовления.

Чжудши 
Теоретические основы тибетской медицины сформировались во время периода распространения буддизма на территории Тибета (5 в.). Основной текст — «Чжудши» («Четыре основы», также Жуд-Ши, Чжуд-Ши) — составляет предмет тибетской медицины. Текст написан по сочинениям индийских авторов Вабхати-младшего и Чандрананды, а в теоретическом осмыслении восходит к текстам тантры и абхидхармы.

Чжудши состоит из следующих частей:
 «Ца-чжуд» («Дефиниция, или определение медицины»),
 «Шед-чжуд» («Теоретическая медицина»),
 «Маннаг-чжуд» («Клиническая медицина»),
 «Чи-чжуд» («Фармацея», или «Инструментарий медицины»).
Дальнейшее развитие тибетской медицины связано с такими тибетскими медиками как Ютогба Йондан-гомбо младший (1112—1209), написавший «Восемнадцатичленный» комментарий на «Чжудши», Десрид Санчжай Джамцхо (1653—1705), написавший труд «Лхантхаб» («Руководства по терапии») в качестве дополнения к 3-й части «Чжудши» и «Вайдурья-онбо» (комментарий к «Чжудши»).

В России трактат Чжудши впервые был опубликован в 1988 году.

Изучение и использование тибетской медицины 

Первые сведения о тибетской медицине в Европе сообщил венгерский тибетолог А. Чома де Керёши. В России её изучением до октябрьской революции занимались Позднеев А. М., Бадмаев П. А. и другие. В 1875 году в Петербурге была открыта клиника и амбулатория тибетской медицины. В дальнейшем исследованием занимались Гаммерман А. Ф., Семичов Б. В., Обермиллер Е. Е., Чойжинимаева С. Г., в Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН (лаборатория медико-биологических исследований), Всероссийском научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом институте.

Традиционная тибетская медицина наиболее широко применяется на Тибете. Популяризация этого направления медицины считается одной из важных задач правительства этой страны. Знания в области традиционной тибетской медицины первоначально хранились и накапливались в тибетских монастырях, часто под покровом тайны. Сегодня крупнейшие университеты Тибета (Tibet University of Traditional Tibetan Medicine, the Qinghai University Medical School) предлагают курсы, доступные всем желающим.

В настоящее время традиционная тибетская медицина продолжает использоваться на Тибете, в Индии, Непале, Бутане, России (Сибирь), Китае и Монголии. Кроме этого, в последние десятилетия она приобрела некоторую популярность также в Европе, Северной Америке и других регионах.

См. также 
 Институт тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг

Примечания

Литература

Книги 
 «Чжуд-ши»: Канон тибетской медицины / пер. с тиб., предисл., примеч., указатели Д. Б. Дашиева; отв. ред. С. М. Николаев. — М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2001. — 766 с. — ISBN 5-02-018033-5.

Статьи 
 
 Exploring the mysteries of tibetan medicine // The New York Times. — 11 January 1981.

Звукозаписи 
 Dr. Donden on Tibetan Medicine. (Лекция Еши Дондена в университете Вирджинии). — 1980.

Ссылки 

 
 

История медицины
Медицинская антропология
Традиционная тибетская медицина